Spinnerij, een bedrijf waar onder meer wol verwerkt wordt
Leidsche Wolspinnerij, een voormalig Nederlands bedrijf in Leiden